Влади́мир Константи́нович Куда́шев (род. 4 августа 1962, Казань, ТАССР, СССР) — российский оперный певец (бас), Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных конкурсов, ведущий мастер сцены.

Биография 
Владимир Константинович Кудашев родился 04 августа 1962 года в Казани. Начал артистическую деятельность ещё в школе, выступая в Молодёжном Театре на Булаке (тогда под руководством режиссёра Семёна Борисовича Переля). С 18 лет выступал с казанским эстрадно-фольклорным ансамблем «Веселые волгари».

В 1980 году поступил на подготовительное отделение Астраханской государственной консерватории, однако, в тот период обучение музыке не продолжил. В 1981—1983 служил в Вооруженных силах СССР, сначала в артиллерийских частях в Бузулуке, затем в ансамбле песни и пляски при Группе советских войск в Германии. Уже после армии вернулся к профессиональному музыкальному образованию.

В 1985 стал дипломантом (как солист) XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве.

В 1989 окончил Казанскую государственную консерваторию по специальности «солист-вокалист» по классу сольного пения. Во время обучения продолжал активную концертную деятельность.

В 1990 поступил в аспирантуру Красноярского института искусств в класс профессора Екатерины Константиновны Иофель. Практически одновременно начал профессиональную театральную деятельность в Красноярском государственном театре оперы и балета. Окончил аспирантуру в 1993 году по специальности «оперное пение».

В 1991—1993 годах работал в Красноярском театре оперы и балета.

С 1993 по 2000 год выступал в Пермском театре оперы и балета им. П. И. Чайковского.

С 2000 года работает в Московском театре «Новая Опера».

С 2016 года преподает сольное пение в Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке.

Творчество 
В Пермском театре оперы и балета им. П. И. Чайковского Владимир Кудашев исполнял партии Бориса Годунова, Хана Кончака («Князь Игорь» А. П. Бородина), Сальери («Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова), Собакина («Царская Невеста» Н. А. Римского-Корсакова), Короля Рене («Иоланта» П. И. Чайковского), Мефистофеля («Фауст» Ш. Гуно), Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Даланда («Летучий голландец» Р. Вагнера), Феррандо («Трубадур» Дж. Верди), Монтероне и Спарафучиле («Риголетто» Дж. Верди), партии баса в Реквиеме В. А. Моцарта и Дж. Верди.

В 1999 году был приглашен маэстро Евгением Колобовым в театр «Новая Опера» на роль Бориса Годунова в одноимённой опере М. П. Мусоргского. С 2000 года перешёл на постоянную работу в «Новую Оперу», где исполняет ведущие партии репертуара. Также является приглашенным солистом Красноярского театра оперы и балета и исполняет партии Бориса Годунова и Пимена в опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского.
C 2012 года является приглашенным солистом Большого театра.

Неоднократный участник международного фестиваля «Парад звезд в оперном» (Красноярский театр оперы и балета).

Участник IV Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участник I и II Всемирного Шаляпинского фестиваля Фонда «Таланты Мира».

В 2014 году Владимиру Кудашеву было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Участник X Международного фестиваля оперного искусства «Басы XXI века».

Репертуар 
 Борис Годунов, Пимен — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
 Гремин — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 Король Рене — «Иоланта» П. И. Чайковского
 Руслан — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
 Хан Кончак — «Князь Игорь» А. П. Бородина
 Базилио — «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 Дон Маньифико — «Золушка» Дж. Россини
 Дулькамара — «Любовный напиток» Г. Доницетти
 Зарастро — «Волшебная флейта» В. А. Моцарта
 Захария — «Набукко» Дж. Верди
 Клавдий — «Гамлет» А. Тома
 Король Генрих Птицелов — «Лоэнгрин» Р. Вагнера
 Оровезо — «Норма» В. Беллини
 Сальери — «О Моцарт! Моцарт…»
 Симоне — «Джанни Скикки» Дж. Пуччини
 Мороз — «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова
 Василий Собакин — «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова
 Князь Гудал — «Демон» А. Г. Рубинштейна
 Феррандо — «Трубадур» Дж. Верди
 Бартоло — «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта
 Досифей — «Хованщина» М. П. Мусоргского
 Кочубей — «Мазепа» П. И. Чайковский

Партии в постановках:
 Басовые партии в концерте «Viva Verdi!»
 «Bravissimo!» (музыкальное действо),
 «Всё это — Опера!» (театрализованное представление),
 «Парад баритонов и басов» (гала-концерт),
 «Россини» (музыкальный дивертисмент),
 Приношение Евгению Колобову (концерт),
 Романсы П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова (концерт)

Помимо указанных выше в концертном репертуаре Владимира Кудашева также другие арии русских и иностранных композиторов, камерные произведения, народные песни, песни советских композиторов, романсы. Активно выступает с концертным и оперным репертуаром по городам России и в других странах: Германия, Испания, США, Южная Корея, Япония, Австрия, Великобритания, Израиль, Турция, Кипр, Эстония и т. д.

Состоит в Клубе деятелей культуры и искусства при Полномочном представительстве Республики Татарстан в Москве. Является членом жюри вокального конкурса «Молодые таланты», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей.

Награды и звания 
Профессиональные награды и звания:
 (2014) Заслуженный артист Российской Федерации.
 (2011) Лауреат премии Фонда Евгения Колобова «За беззаветное служение оперному искусству».
 (1997) Лауреат Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки.
 (1996) Лауреат Международного конкурса оперных певцов имени Н. А. Римского-Корсакова.

Прочее:
 (2019) За заслуги перед отечественной культурой удостоен звания кавалера императорского ордена Святой Анны III степени. Награждение состоялось в рамках визита в Москву Главы Дома Романовых Великой Княгини Марии Владимировны и её наследника по приглашению Всемирного Русского Народного Собора.
 (2018) Отмечен благодарностью Мэра Москвы за активное участие в общественной жизни Москвы и личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Республикой Татарстан.
 (2016) Награждён памятной медалью, изготовленной по заказу Полномочного представительства Республики Татарстан в Москве к 110-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, за вклад в сохранение памяти и наследия поэта.

Фильмография 
 П. И. Чайковский. Евгений Онегин (DVD) Постановка театра «Новая Опера». Запись со спектакля 20 июня 2002 г.
 «Bravissimo!» (DVD). Постановка театра «Новая Опера». Запись со спектакля декабрь 2010 г.
 «Всё это — Опера!» (DVD). Театрализованное представление к 20-летию театра «Новая Опера».
 А. П. Бородин. «Князь Игорь». Постановка театра «Новая Опера». Режиссёр телеверсии С. Сидоренко. По заказу Правительства Москвы. 2012.
 Дж. Россини. «Золушка». Постановка театра «Новая Опера». Режиссёр телеверсии С. Сидоренко. По заказу Правительства Москвы. 2012.

Аудио 
П. И. Чайковский. Евгений Онегин (CD).

Интересные факты 
 В фильме «Савва» (2010) режиссёра Евгения Герасимова за самого Савву Морозова поет Владимир Кудашев.
 Помимо профессиональной деятельности артист активно занимается спортом: горные и водные лыжи. Имеет спортивные разряды.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова
 На сайте Большого театра
 На сайте Красноярского театра оперы и балета

 Страница о Владимире Кудашеве на Facebook
 Московский международный Дом музыки
 Благотворительный Фонд «Таланты мира»
 АРТ-Проект «Мистерия»
 «Арии московского баса» (Газета «Красноярский рабочий», 09 февраля 2001 г.).
  Интервью с лауреатами премии фонда Евгения Колобова (Театральная газета «Вешалка», сентябрь-октябрь 2011 г.).
 «Не устаю удивляться жизни!» (Журнал «Филармоник», октябрь 2012 г.).
 «Нам, царям, нелегко» (Газета «Городские новости», 14 марта 2013 г.).
 «Голос публики». Отзывы по отдельным спектаклям
 «Юбилейный год русской оперы». Музыкальный журнал, 25 марта 2014 г.
 «Россию называют родиной басов». По итогам Всемирного шаляпинского фестиваля (Портал «Диалог культур», 09 февраля 2015 г.).
 «Басы взяли высокую планку». О Международном фестивале «Басы XXI века» («Самарские известия» № 179 (7040) от 04 декабря 2015 г.).

Басы
Оперные певцы и певицы России
Оперные певцы и певицы XX века
Оперные певцы и певицы XXI века
Исполнители русских народных песен